Сенляу ( — причитание) — жанр башкирской народной музыки, прощальная песня невесты.

История 
Ритуальное оплакивание невесты сенляу символизирует временную смерть, переход невесты к другому роду. Сенляу связан с восходит к домусульманским воззрениям башкир, связанным с магией плача.

Перед обрядом сенляу родственники невесты наряжались в «медвежьи шубы» — айыу туны, которые, могли быть сшиты из шкур любых животных.

В последние годы в Башкортостане наблюдается возрождение интереса к фольклору, праздникам и обрядам с красочным оформлением, символикой праздничных подарков, атрибутов.

Характеристика жанра 
Мелодия сенляу основана на пентатонике, исполняется речитативом.

По содержанию и эмоциональной окраске различают сенляу-раздумья, сенляу-обращения, сенляу-обругивания.

Сенляу — раздумья посвящены судьбе женщины, родной стороне, людям, которых оставляет невеста. Мольбы, просьбы её к божествам: «Етегән тигән ете йондоҙ, /Өлкәрҙәрен ташлап китә алмай. /Ҡыҙ балаҡай ниңә илай тиһәң, /Йорт-илкәйен ташлап китә алмай.» («Большая Медведица — семь звёзд, /Плеяду свою не может оставить. /Дева юная потому и плачет, /Родную землю не может оставить.»).

В сенляу — обращениях невеста высказывает упрёки, обиды близким: «Уҡа ғына төйҙөм төйөнгә, /Атаҡайым, һинең өйөңдә. /Зар илатып мине биргән өсөн /Күрерһеңме икән гүреңдә?» («Нити в клубок собирала, /Отец мой, в доме твоём. /За то, что насильно выдал меня, /Познаешь ли беду на свете том?»).

Сенляу-обругивания обращены к своим и будущим родственникам, исходят из магии сквернословия, отпугивающей злые силы. Жених нередко изображался в них карикатурно: «Кейәү ҙә кейәү тинегеҙ, /Кейәүгенәгеҙ шулмы ни? /Аяғы салғы һабындай, /Ауыҙы ҡаҙан ҡабындай.» («Жених да жених говорили, /Уж не этот ли ваш зятёк? /Ноги, как косовища, /Рот, как большой котёл.»).

Сенляу сначала водили хоровод с невестой в центре. Затем невеста кружилась с каждой из подруг, после чего женщины укрывали их занавесью или яркой шалью, под которой продолжались причитания, плачи, жалобы.

Литература 
 Башҡорт халыҡ ижады. 1-се т. Йола фольклоры. Өфө, 1995;
 Султангареева Р. А. Башкирский свадебно-обрядовый фольклор. Уфа, 1994.

Примечания

Ссылки 
 Статья в Башкирской энциклопедии
 http://www.hrono.info/text/2007/karp04_07.html
 https://web.archive.org/web/20140108114418/http://www.mictn.ru/nacionalnyj-kostyum-i-predmety-atributy-na-prazdnikax-i-v-obryadax-bashkir.html

Башкирская музыка
Музыкальные жанры